zat; als mate van dronkenschap
zitten; verleden tijd